Альфре́д Амеде́ Доддс (; 6 февраля 1842, Сен-Луи — 18 июля 1922, Париж) — французский военный деятель, дивизионный генерал. Наиболее известен как участник французских колониальных кампаний в Африке, командующий французскими частями во Второй франко-дагомейской войне.

Биография 
Родился в семье французских поселенцев на территории современного Сенегала. В 1867 году был произведен в лейтенанты морской пехоты. Впервые отличился в 1868 году во время подавления беспорядков на Реюньоне.

В декабре 1869 года получил звание капитана. Участвовал в войне с Пруссией 1870—1871 годов и за отличие в боях получил орден Почётного легиона. После капитуляции Наполеона III под Седаном бежал с фронта и впоследствии был интернирован в Швейцарию.

С 1871 по 1878 годы находился в Сенегале, а с 1878 по 1879 год — в Кохинхине. В 1883 году принимал участие в Франко-китайской войне. По её окончании вернулся в Сенегал, где периодически занимался подавлением восстаний и мятежей против колониальных властей. В 1887 году получил чин полковника.

В 1892 году получил звание бригадного генерала, став инспектором морской пехоты. Во второй войне против Дагомеи возглавил французские войска. Принимал капитуляцию дагомейского короля Беханзина. В 1895 году, став Великим офицером ордена Почётного легиона, получил верховное командование французскими войсками в Индокитае.

В 1899 году получил последнее звание дивизионного генерала. С 1903 по 1907 годы был старшим командиром военно-морских сил Франции.

В 1935 году одна из улиц в 12-м округе Парижа получила имя Доддса.

Литература 
 Pierre Gentil, Les Troupes du Sénégal, 1816—1890, tome 2 Les Troupes du Sénégal : du colonel Pinet-Laprade au colonel Dodds (1865—1890), Paris, université de Paris, 1978, 545 p. (thèse d'État)
 François Manchuelle, " Métis et colons : la famille Devès et l'émergence politique des Africains au Sénégal, 1881—1897. ", Cahiers d'études africaines, 1984, 24, n° 96, pp. 477–504.

Ссылки 
 Dossier de Légion d’honneur du général Dodds.

Выпускники Сен-Сира